Scleronephthya är ett släkte av koralldjur. Scleronephthya ingår i familjen Nephtheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Scleronephthya